Carl Langbehn (1901-1944) – giurista tedesco, membro della resistenza antinazista
 Julius Langbehn (1851-1907) – storico dell'arte e filosofo tedesco
 Kevin Langbehn Ingreso (1993) – calciatore tedesco naturalizzato filippino